Senyera del Consell, bandera creada pel Consell del País Valencià a finals dels 70.
 Estrelada, bandera creada per partits valencianistes els anys 30.